No Brasil
 Estádio Municipal Nildo Pereira de Menezes, em Serra Talhada, Pernambuco
 Estádio Municipal José Pereira Rêgo, em Paraíso do Tocantins, Tocantins
 Pereirão, centro de treinamento pertencente ao Marília Futebol Clube, do Maranhão

Desambiguações de esportes